Buck steht für:
 Buck (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Buck, anderer Name für Beifuß, siehe Beifuß #Name
 Buck, früherer Name von Buk (Powiat Poznański), Stadt in Polen
 Buck-Converter, ein Gleichspannungswandler, siehe Abwärtswandler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Buck (North Carolina)
 Buck (Pennsylvania)
 Buck (Virginia)
 Buck (West Virginia)
 Buck Donic (Missouri)
 Buck Hall (South Carolina)
 Buck Hill Falls (Pennsylvania)
 Buck Lodge (Maryland)
 Buck Meadows (Kalifornien)
 Buck Range (Arkansas)
 Buck Run (Pennsylvania)
 Buck Settlement (New York)
 Buck Stand (South Carolina)
 Buck Trails (Michigan)
 Buck Valley (Pennsylvania)

im NRHP gelistete Objekte:
 Buck Apartment Building, in Portland, Oregon, ID-Nr. 90001594
 Buck Creek School, in Perry, Kansas, ID-Nr. 88002830
 Buck Grove Bridge, in Buck Grove, Iowa, ID-Nr. 98000797
 Buck Hill Farm Covered Bridge, in Lititz, Pennsylvania, ID-Nr. 80003528
 Buck House, in Upper Marlboro, Maryland, ID-Nr. 78003118
 Buck Memorial Library, in Bucksport, Maine, ID-Nr. 87002193
 Buck Mountain Lookout Tower, in Buck Mountain, Arizona, ID-Nr. 87002460
 Buck Oaks Farm, in Westworth, Texas, ID-Nr. 87000995
 Buck Pond, in Versailles, Kentucky, ID-Nr. 88003344
 Buck Spring Plantation, in Vaughan, North Carolina, ID-Nr. 70000480

Siehe auch:
 Buck Creek
 Buck Mountain
 Buck Grove
 Buck Township

 Book
 Bouck
 Buk
 Bug
 Bugg (Begriffsklärung)
 Bucks